Виногра́дово — железнодорожная станция на Рязанском направлении Московской железной дороги в Воскресенском районе Московской области.

Ближайший населённый пункт — посёлок Виноградово Воскресенского района.

Турникетами платформа не оборудована. Имеет 2 посадочные платформы — островную и боковую. На островной платформе производится посадка и высадка пассажиров на поезда Москва — Виноградово, а также на поезда на Голутвин. Рядом расположена автобусная остановка «Станция Виноградово». Все проходящие электропоезда имеют остановку по станции, за исключением экспрессов Москва-Рязань и некоторых обычных электричек этого маршрута. Также на станции не останавливаются поезда дальнего следования, экспрессы Раменское-Голутвин и один утренний экспресс Голутвин-Москва.

При открытии платформа называлась Ашитково (по близлежащему селу). В 1923 году переименована в Виноградово в честь машиниста-революционера Виноградова, водившего поезда по линии Москва — Рязань.

В 1890-х существовала ветка на север в имение графа Ламсдорфа на пивзавод.

В настоящее время станция имеет ответвление на бывшее градообразующее предприятие — производственно-складской комплекс «Виноградово».

20 апреля 2018 года закончилась реконструкция, старая платформа заменена на новую.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов по пл. Виноградово

Железнодорожные станции и платформы Воскресенского района Московской области
Станции Московско-Рязанского региона Московской железной дороги
Станции 4 класса
Промежуточные станции